Keigo Kimura est le nom de deux artistes japonais :
 , cinéaste ;
 , (1944—), peintre, qui a récemment travaillé sur la conception artistique du jeu vidéo Ōkami